L'île Lively (en anglais Lively Island, en espagnol Isla Bougainville) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines